Села в Україні:
 Копіювата — Черкаська область, Канівський район
 Копіювата — Черкаська область, Уманський район